Il toponimo Zamboanga si riferisce a diverse entità geografiche e amministrative delle Filippine:
una Regione
Penisola di Zamboanga
tre Province
Zamboanga del Norte
Zamboanga del Sur
Zamboanga Sibugay
una città indipendente
Zamboanga